La Princesse du Nil peut désigner :
 La Princesse du Nil, film américain réalisé par Harmon Jones, sorti en 1954
 La Princesse du Nil, péplum italien de Victor Tourjanski, sorti en 1960
 La Princesse du Nil, série télévisée d'animation française diffusée à partir de 1999